Derviş Eroğlu (1938) – politico cipriota, di origine turca
Erbil Eroğlu (1993) – cestista turco
Musa Eroğlu (1946) – cantante e musicista turco
Şeref Eroğlu (1975) – ex lottatore turco